Мужская национальная сборная Австралии по кёрлингу — представляет Австралию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Австралийская Федерация Кёрлинга ().

Статистика выступлений

Чемпионаты мира 
{| class="standard collapsible" width=70%
|-
! width=23%|Год
! width=19%|Игры
! width=19%|Победы
! width=19%|Поражения
! width=19%|Место
|- align="center"
| 1992
| 9 || 4 || 5 || 6-е
|- align="center"
| 1993
| 9 || 4 || 5 || 6-е
|- align="center"
| 1994
| 9 || 1 || 8 || 10-е
|- align="center"
| 1995
| 9 || 3 || 6 || 8-е
|- align="center"
| 1996
| 9 || 2 || 7 || 10-е
|- align="center"
| 1997
| 9 || 3 || 6 || 7-е
|- align="center"
| 1998
| 9 || 2 || 7 || 9-е
|- align="center"
| 2005
| 11 || 2 || 9 || 10-е
|- align="center"
| 2006
| 11 || 5 || 6 || 9-е
|- align="center"
| 2007
| 11 || 4 || 7 || 10-е
|- align="center"
| 2008
| 11 || 5 || 6 || 6-е
|- align="center"
|  Всего || ' || ' || '''' ||
|}До 1991, а также 1999-2004,и 2009-2015  в чемпионатах мира сборная Австралии участие не принимала.''

Панконтинентальные чемпионаты

Тихоокеанско-Азиатский чемпионат

Примечания

Ссылки 
 Австралия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Австралийской Федерации Кёрлинга

См. также 
 Женская сборная Австралии по кёрлингу
 Смешанная сборная Австралии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Австралии по кёрлингу

Австралия
Кёрлинг в Австралии
Кёрлинг